Jeffries kan syfta på:

Darren Jeffries, brittisk skådespelare
Fran Jeffries, amerikansk skådespelare
Hakeem Jeffries, amerikansk demokratisk politiker
Herb Jeffries, amerikansk skådespelare och sångare
James J. Jeffries, amerikansk boxare
John Jeffries, amerikansk pionjär inom ballongflygningen
Lionel Jeffries, brittisk skådespelare
Mary Jeffries, brittisk bordellmamma
Tony Jeffries, brittisk boxare
Walter S. Jeffries, amerikansk republikansk politiker

Efternamn